La Paloma kan avse

Musik
 La Paloma (sång) är en populär sång från 1860-talet av den spanske tonsättaren Sebastián Yradier.

Geografi

La Paloma kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Paloma, Hidalgo, ort, 
 La Paloma, Michoacán de Ocampo, ort, Acuitzio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar